Sezon 2008-09 Ligue 1 jest 71 od momentu jej powstania. Rozpoczął się 9 sierpnia 2008 a zakończył 30 maja 2009. Olympique Lyon był obrońcą tytułu mistrzowskiego, jednakże po raz pierwszy od 7 lat drużyna ta musiała uznać wyższość innej a mianowicie .

Uczestniczące drużyny

Tabela ligowa

Wyniki 
Zestawienie kolejek meczowych ogłoszono 23 maja 2008.

Statystyka

Najlepsi strzelcy 

Aktualizacja: 10 maja 2009
Źródło: Ligue 1

Asysty 

Źródło: Ligue 1

Trenerzy

Stadiony 
Aktualizowane: 14 marca 2009

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 LFP Official site

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2008 we Francji
2009 we Francji